María Ana de Wettin y Borbón-Parma (Dresde, 15 de noviembre de 1799-Pisa, 24 de marzo de 1832) fue princesa de Sajonia por nacimiento y gran duquesa de Toscana por su matrimonio con Leopoldo II de Toscana.

Primeros años y matrimonio 

María Ana fue la quinta hija del príncipe Maximiliano de Sajonia (hijo del elector Federico Cristián de Sajonia y de la princesa María Antonia de Baviera) y de su esposa, la princesa Carolina de Borbón-Parma (hija del duque Fernando I de Parma y de la archiduquesa María Amelia de Habsburgo-Lorena).

Por lo tanto, por lado paterno, era descendiente del rey Augusto III de Polonia y de la archiduquesa María Josefa de Austria, mientras por la rama materna era descendiente del emperador Francisco I del Sacro Imperio Romano Germánico y de la emperatriz María Teresa I de Austria.

El 16 de noviembre de 1817, a la edad de 18 años, contrajo matrimonio en la Basílica de la Santísima Anunciación en Florencia con Leopoldo de Toscana, quien era príncipe de Toscana y tenía 20 años. Leopoldo era hijo del gran duque Fernando III de Toscana y de la princesa Luisa de Borbón-Dos Sicilias. Los esposos eran primos en segundo grado.

María Ana había llegado a Florencia acompañada de su hermana, María Fernanda, la cual dos años después se casaría con el gran duque Fernando III, dando la extraña particularidad de ser ambas hermanas madrastra e hijastra.

Gran duquesa de Toscana 
En 1824, al morir Fernando III, el gran príncipe subió al trono bajo el nombre de Leopoldo II. La gran duquesa y el gran duque se llevaban muy bien y tenían una hija de dos años: Carolina Augusta. Durante los tres años sucesivos tuvieron otras dos niñas: Augusta Fernanda, futura princesa de Baviera, y María Maximiliana.

Durante su corta vida mostró un interés especial por la pintura antigua y la poesía clásica, adquiriendo el Liber Interitus de Horacio por un precio desconocido pero altísimo. Se inspiró en los escritos gnósticos para escribir un breve poeta titulado Chuchotet d'Archont, publicado póstumamente. Junto con su marido, fue la patrona fundadora del Instituto Estatar de Santa Anunciada, el primer internado femenino en Florencia creado para educar a las jóvenes aristocráticas y nobles.

Enfermedad y muerte 
A pesar de sentir el amor de su esposo y de su pueblo, la gran duquesa María Ana tenía sobre sí el peso de no dar a la Toscana un heredero varón para el trono. La depresión, sumado a su pobre salud, la hicieron enfermar de los pulmones. Los médicos le aconsejaron que dejara Florencia y se trasladara a Pisa, ciudad que posee un clima más favorable para su salud. 

En invierno de 1832, toda la corte se transfirió a Pisa, pero la gran duquesa no dio muestras de mejoría.

En marzo su condición empeoró y se volvió evidente que moriría dentro de poco. Debido a su enorme fe, María Ana esperaba la muerte con serenidad, aunque se resistía a abandonar a su familia. Pasó sus últimos días acompañada de su confesor y falleció el 24 de marzo de ese mismo año.

Leopoldo, muy afectado por la pérdida, hizo embalsamar el cuerpo de su esposa y lo hizo llevar a Florencia, donde fue enterrada en la Basílica de San Lorenzo. Su tumba, un espléndido sarcófago de pórfido rojo coronado por una corona, es una de las últimas obras maestras del Opificio delle Pietre Dure.

Debido a la falta de herederos masculinos, Leopoldo debió necesariamente volver a casarse, debido a que solo tenía hijas y la Toscana solo debía pasar a un hijo varón en parte por el acuerdo familiar de los Habsburgo, sino el Gran Ducado sería devuelto a Austria. La nueva esposa fue escogida por su rango y belleza, la elección recayó sobre la princesa de las Dos Sicilias, María Antonieta, hija del rey Francisco I de las Dos Sicilias y de la infanta María Isabel de Borbón, quien tenía entonces 18 años.

De las tres hijas de María Ana, la única sobreviviente fue Augusta Fernanda, la cual probablemente heredó de ella su enfermedad pulmonar. A través de su hija, sería la abuela del último rey de Baviera, Luis III.

Descendencia 
 Carolina Augusta (19 de noviembre de 1822-5 de octubre de 1841), falleció soltera y sin descendencia.
 Augusta Fernanda (1 de abril de 1825-26 de abril de 1864), casada con el príncipe Leopoldo de Baviera; con descendencia.
 María Maximiliana (9 de enero de 1827-18 de mayo de 1834), falleció en la infancia.

Distinciones honoríficas 
 3 de abril de 1804:  Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa. (Reino de España)
 3 de mayo de 1818: Dama de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada. ()

Ancestros

Bibliografía

Referencias 

Princesas de Sajonia
Grandes Duques de Toscana
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Casa de Habsburgo (Rama toscana)
Archiduquesas de Austria por matrimonio
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Nacidos en Dresde
Fallecidos en Pisa